Štefan Tarkovič (Prešov - 18 de fevereiro de 1973) é um treinador de futebol eslovaco. Ele é atualmente o técnico da Eslováquia . 

Anteriormente, gerenciou as equipes Žilina, Tatran Prešov e Košice . 

 Perfil MFK Košice

Referências 

Treinadores da Eurocopa de 2020
Treinadores da Seleção Eslovaca de Futebol
Treinadores de futebol da Eslováquia
Futebolistas da Eslováquia
Pessoas vivas
Nascidos em 1973